Rózsa Péter (1926–2015) szobrász
 Rózsa Péter (1953–) Déri János-díjas magyar újságíró, egyetemi tanár
 Rózsa Péter (1956–) geológus, a Debreceni Tudományegyetem tanára
 Rózsa Péter (?) biogazda, Hortobágy (Vókonya, Balmazújváros)

Jegyzetek